In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Solingen aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DFU: Deutsche Friedensunion
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 bis 1952: KPD
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FSU: Freisoziale Union
 1948: RSF
 1952: RSF/FSU
 1956: FSU
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands → DKP
 Linke: Die Linke
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 RSF: Radikal-Soziale Freiheitspartei → FSU
 RSF/FSU: Radikal-Soziale Freiheitspartei/Freisoziale Union → FSU
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei – Die Unabhängigen

Wählergruppen 
 BfS: Bürgergemeinschaft für Solingen
 FBU: Freie Bürger Union
 SGA: Solingen Aktiv
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft

Stadtratswahlen 
Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 1979)

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 1999)

Fußnoten

1 1952: zusätzlich: BHE: 2,2 %
2 1964: zusätzlich: DFU: 6,1 %
3 1989: zusätzlich: ÖDP: 3,4 %
4 2004: zusätzlich: SGA: 2,6 %
5 2014: zusätzlich: AfD: 3,0 %, Pro NRW: 2,6 %, Piraten: 2,5 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen bis 1994 

Bei der Bezirksreform 1999 fusionierten die bisherigen Stadtbezirke Ohligs/Aufderhöhe und Merscheid zum neuen Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid sowie Burg und Höhscheid zum neuen Stadtbezirk Burg/Höhscheid.

Stadtbezirk Solingen-Mitte 

Der Stadtbezirk Solingen-Mitte blieb 1999 unverändert. Ergebnisse siehe weiter unten!

Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe 

Der Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe wurde 1999 in den neuen Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid eingegliedert.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Wald 

Der Stadtbezirk Wald blieb 1999 unverändert. Ergebnisse siehe weiter unten!

Stadtbezirk Höhscheid 

Der Stadtbezirk Höhscheid wurde 1999 in den neuen Stadtbezirk Burg/Höhscheid eingegliedert.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: DKP: 2,2 %
2 1989: zusätzlich: ÖDP: 3,1 %

Stadtbezirk Gräfrath 

Der Stadtbezirk Gräfrath blieb 1999 unverändert. Ergebnisse siehe weiter unten!

Stadtbezirk Burg 

Der Stadtbezirk Burg wurde 1999 in den neuen Stadtbezirk Burg/Höhscheid eingegliedert.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1984: zusätzlich: DKP: 2,5 %

Stadtbezirk Merscheid 

Der Stadtbezirk Merscheid wurde 1999 in den neuen Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid eingegliedert.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1984: zusätzlich: DKP: 2,2 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen ab 1999

Stadtbezirk Solingen-Mitte 

In den Tabellen sind auch die Ergebnisse der Wahlen bis 1994 enthalten.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: DKP: 2,6 %
2 1989: zusätzlich: ÖDP: 3,3 %
3 1994: zusätzlich: Statt: 2,0 %
4 2009: zusätzlich: FBU: 2,0 %
5 2014: zusätzlich: Pro NRW: 4,97 %, Piraten: 3,0 %

Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid 

In den Tabellen sind auch die zusammengefassten Ergebnisse der Wahlen der damaligen Bezirke Ohligs/Aufderhöhe und Merscheid bis 1994 enthalten.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 3,1 %, Pro NRW: 2,8 %

Stadtbezirk Wald 

In den Tabellen sind auch die Ergebnisse der Wahlen bis 1994 enthalten.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: DKP: 3,6 %
2 1989: zusätzlich: ÖDP: 2,7 %
3 2014: zusätzlich: Pro NRW: 3,4 %, Piraten: 2,8 %

Stadtbezirk Burg/Höhscheid 

In den Tabellen sind auch die zusammengefassten Ergebnisse der Wahlen der damaligen Bezirke Burg und Höhscheid bis 1994 enthalten.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: DKP: 2,2 %
2 1989: zusätzlich: ÖDP: 3,5 %
3 2014: zusätzlich: AfD: 4,4 %, Pro NRW: 2,4 %, Piraten: 2,3 %

Stadtbezirk Gräfrath 

In den Tabellen sind auch die Ergebnisse der Wahlen bis 1994 enthalten.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2009: zusätzlich: FBU: 2,5 %
2 2014: zusätzlich: Pro NRW: 3,2 %, Piraten: 2,2 %

Gesamtergebnisse aller Wahlen zu den Bezirksvertretungen 

Sitzverteilung

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 1999, PDF-Datei, ca. 6,8 MB
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 1999, PDF-Datei, ca. 5,8 MB
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Januar 2005, PDF-Datei, ca. 5,9 MB
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2005, PDF-Datei, ca. 7 MB
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, November 2009, PDF-Datei, ca. 1,9 MB
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2010, PDF-Datei, ca. 3,5 MB
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 2014, PDF-Datei
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 2014, PDF-Datei

Weblinks 
 Kommunalwahlergebnisse 2009

Solingen
Politik (Solingen)